Пример:
 Пример — понятие в риторике, частный случай, применяемый для объяснения общего.
 Выдающийся образец какого-либо предмета или явления («Редкий пример беспринципности»).
 Пример — частный случай математической задачи; выражение, которое требуется преобразовать или вычислить.
 Пример — образец для подражания («подать пример»).
• Пример — Действие по знач. глаг. примерить—примерять.Допустим—Я взял на пример обувь.

Литература 
 Пример // Словарь Ушакова